Het kabinet-Ardern regeert Nieuw-Zeeland sinds 26 oktober 2017. Het wordt geleid door de leider van de Labour-partij Jacinda Ardern als premier. Na de algemene verkiezingen in 2020 kon Ardern in functie blijven en vorm een nieuw kabinet.

Kabinet-Ardern I

Kabinet-Ardern II 
Jacinda Ardern liet op 2 november 2020 de lijst publiceren van de kabinetsleden. De premier omschreef het kabinet als "ongelooflijk divers". Acht van de twintig leden zijn vrouwen, vijf zijn Māori, drie eilandbewoners in de Stille Oceaan en drie zijn LGBT. Zij zijn sinds 6 november 2020 in functie. De eerste vrouw die het ministerie van Buitenlandse Zaken leidde, werd Nanaia Mahuta. Bij de algemene verkiezingen op 17 september 2020 had de Nieuw-Zeelandse Labour Party een absolute meerderheid behaald, waardoor Ardern een regering kon vormen zonder de deelname van andere partijen. Ardern tekende echter een samenwerkingsovereenkomst met de Groene Partij van Aotearoa Nieuw-Zeeland om de samenwerking van het vorige kabinet voort te zetten. Ardern vermeed om dit een coalitie te noemen en benadrukte de samenwerking tussen de partijen. 

 

Ardern